Physa heterostropha är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1817.  Physa heterostropha ingår i släktet Physa och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
heterostropha